

Toponyme 
 Le lac Estes, un lac de barrage du Colorado.

Nom de famille 

Ashley Estes Kavanaugh (née en 1974), personnalité politique américaine ;
Clarissa Pinkola Estés (née en 1945), conteuse et psychanalyste américaine ;
Eleanor Estes (1906-1988), romancière et bibliothécaire américaine ;
Richard Estes (né en 1936), peintre américain ;
Rob Estes (né en 1963), acteur américain ;
Sleepy John Estes (1899 ou 1904-1977), chanteur et guitariste américain de blues.

Nom de peuple 
 Les Estoniens étaient jadis appelés « Estes » ou « Esthes ».

Sigle 
 ESTES : École supérieure en travail éducatif et social de Strasbourg.